Antun Bačić (slikar)

Antun Bačić (provincijal)